Пётр Васильевич Троицкий:
 Троицкий, Пётр Васильевич  (1840—1893) — русский зодчий, главный архитектор Иваново-Вознесенска (1874—1893)
 Троицкий, Пётр Васильевич (1889—1938) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Примечания